И́ан Уи́льям Фри́ман (; род. 11 октября 1966, Сандерленд) — английский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой и полутяжёлой весовых категорий. Выступал на профессиональном уровне в период 1999—2013 годов, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, M-1 Global, Pancrase, Cage Rage и др. Владел титулами чемпиона Cage Rage, HnS, British Vale Tudo, победитель British Grand Prix '99. В течение многих лет является штатным ринг-анонсером M-1 Global.

Биография 
Иан Фриман родился 11 октября 1966 года в городе Сандерленд графства Тайн-энд-Уир, Англия. В молодости серьёзно занимался боксом, посвятив этому спорту около десяти лет. Тренировался под руководством своего отца-боксёра, становившегося чемпионом Любительской боксёрской ассоциации Англии.

Во время работы швейцаром ему приходилось применять свои бойцовские навыки, и он стал их развивать — в течение нескольких месяцев осваивал джиу-джитсу, выступал на любительских соревнованиях по вале-тудо. Ему довелось потренироваться с несколькими известными бразильскими мастерами, в том числе с Марку Руасом и Рензу Грейси.

Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в июне 1999 года на турнире British Grand Prix, победив за один вечер сразу троих соперников. Продолжая выступать в различных английских промоушенах, взял верх ещё над несколькими бойцами, в том числе над Тревисом Фултоном.

Имея в послужном списке семь побед без единого поражения, в 2000 году Фриман привлёк к себе внимание крупнейшей американской организации Ultimate Fighting Championship. Первый поединок здесь проиграл, но затем два боя выиграл.

Также в этот период дважды выступил на турнирах Pancrase в Японии, один раз подрался на турнире M-1 Global в России. На турнирах в Голландии встречался с такими известными бойцами как Боб Схрейбер и Валентейн Оверем, но обоим уступил досрочно.

В июле 2001 года завоевал титул чемпиона HOOKnSHOOT в супертяжёлом весе, выиграв единогласным решением у бразильца Карлуса Баррету.

Одну из самых значимых побед в своей спортивной карьере одержал в июле 2002 года на турнире UFC в Лондоне, встретившись с непобеждённым американским тяжеловесом Фрэнком Миром. В первом раунде Фриман обрушил на Мира град ударов и выиграл техническим нокаутом на глазах у своих английских болельщиков. Эта впечатляющая победа позволила ему закрепиться в тяжёлом дивизионе UFC, однако в следующем поединке он встретился с белорусом Андреем Орловским и сам проиграл техническим нокаутом. В поединке против Вернона Уайта была зафиксирована ничья, и на этом сотрудничество Фримана с организацией подошло к концу — он вернулся выступать в Великобританию.

В период 2004—2008 годов Иан Фриман достаточно успешно выступал в британском промоушене Cage Rage Championships, где сумел завоевать титулы чемпиона в тяжёлой и полутяжёлой весовых категориях. Единственное поражение потерпел здесь от голландского кикбоксера Мелвина Манхуфа, оказавшись в нокауте уже на 17 секунде первого раунда.

Планировалось его возвращение в UFC ради боя с Форрестом Гриффином, но Фриман получил травму во время катания на лошади и вынужден был отказаться от этого поединка. Боец также страдал от синдрома хронической усталости, из-за которого вынужден был делать длительные перерывы в своей спортивной карьере.

В 2009 году Фримен был приговорён к девяти месяцам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Также ему назначили 120 часов общественных работ и обязали носить электронный браслет. Его жена, как соучастница преступления, так же подверглась наказанию.

Начиная с 2009 года Фриман является постоянным ринг-анонсером M-1 Global, присутствуя на всех турнирах организации. Принимал участие в поединках в качестве рефери, неоднократно появлялся в различных развлекательных телешоу. Написал книгу-автобиографию Cage Fighter: The True Story of Ian 'The Machine' Freeman.

После более чем пятилетнего перерыва в 2013 году Иан Фриман вернулся в смешанные единоборства для выступления на турнире UCFC в Англии. Изначально ему в соперники планировался знаменитый Кен Шемрок, но у того возникли разногласия с руководством насчёт контракта, и в итоге соперником выбрали Рикко Родригеса. Фриман выиграл техническим нокаутом в первом раунде и теперь уже окончательно завершил бойцовскую карьеру, сославшись на возраст и состояние здоровья.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Победа
| align=center| 20-7-1
| Рикко Родригес
| TKO (удары руками)
| UCFC 5 — Legends of MMA
| 
| align=center|1
| align=center|2:11
| Донкастер, Англия
|
|-
| Победа
| align=center| 19-7-1
| Пол Каун
| Единогласное решение
| Cage Rage 26
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Бирмингем, Англия
| Выиграл титул чемпиона Cage Rage British в полутяжёлом весе.
|-
| Победа
| align=center| 18-7-1
| Марк Эпштейн
| Единогласное решение
| Cage Rage 18
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лондон, Англия
| Выиграл титул чемпиона Cage Rage British в полутяжёлом весе.
|-
| Поражение
| align=center| 17-7-1
| Мелвин Манхуф
| KO (удары руками)
| Cage Rage 17
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:17
| Лондон, Англия
| Бой за титул чемпиона Cage Rage в полутяжёлом весе.
|-
| Победа
| align=center| 17-6-1
| Уилл Элуорти
| TKO (удары руками)
| House of Pain 1
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Суонси, Уэльс
|
|-
| Победа
| align=center| 16-6-1
| Райан Робинсон
| TKO (удары руками)
| Cage Rage 9
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:44
| Лондон, Англия
| Выиграл титул чемпиона Cage Rage в тяжёлом весе.
|-
| Победа
| align=center| 15-6-1
| Кит Дейс
| TKO (удары руками)
| Cage Warriors 5
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:47
| Саут-Шилдс, Англия
|
|-
| Ничья
| align=center| 14-6-1
| Вернон Уайт
| Раздельное решение
| UFC 43
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Парадайс, США
|
|-
| Победа
| align=center| 14-6
| Герхард Эттль
| Сдача (рычаг локтя)
| FFAA: Fight Night Championships 4
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:40
| Грац, Австрия
|
|-
| Поражение
| align=center| 13-6
| Андрей Орловский
| TKO (удары руками)
| UFC 40
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:25
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 13-5
| Фрэнк Мир
| TKO (удары руками)
| UFC 38
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:35
| Лондон, Англия
|
|-
| Победа
| align=center| 12-5
| Карлус Баррету
| Единогласное решение
| HOOKnSHOOT: Kings 1
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Эвансвилл, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 11-5
| Станислав Нущик
| Сдача (удушение спереди)
| FFAA: Fight Night Championship 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:57
| Грац, Австрия
|
|-
| Поражение
| align=center| 10-5
| Станислав Нущик
| KO (удар рукой)
| M-1 MFC: Russia vs. the World 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:20
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
| Поражение
| align=center| 10-4
| Валентейн Оверем
| Сдача (удары коленями)
| 2 Hot 2 Handle: Simply The Best
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:42
| Роттердам, Нидерланды
|
|-
| Поражение
| align=center| 10-3
| Осами Сибуя
| Сдача (травма ребра)
| Pancrase: Proof 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:51
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 10-2
| Боб Схрейбер
| TKO (остановлен врачом)
| It's Showtime Christmas Edition
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:28
| Харлем, Нидерланды
|
|-
| Победа
| align=center| 10-1
| Тедд Уильямс
| Единогласное решение
| UFC 27
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Новый Орлеан, США
|
|-
| Победа
| align=center| 9-1
| Боб Стайнз
| KO (удар рукой)
| Pancrase: 2000 Neo-Blood Tournament Opening Round
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:38
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 8-1
| Нейт Шройдер
| Сдача (удары руками)
| UFC 26
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:13
| Сидар-Рапидс, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 7-1
| Скотт Адамс
| Сдача (скручивание пятки)
| UFC 24
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:09
| Лейк-Чарльз, США
|
|-
| Победа
| align=center| 7-0
| Тревис Фултон
| TKO (отказ)
| Millennium Brawl 1
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Англия
|
|-
| Победа
| align=center| 6-0
| Дейв Шортби
| TKO (удары руками)
| Total Fight KRG 5
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:02
| Бакингемшир, Англия
|
|-
| Победа
| align=center| 5-0
| Марк Ламборн
| Сдача (удушение сзади)
| British Vale Tudo
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:55
| Англия
| Выиграл титул чемпиона British Vale Tudo.
|-
| Победа
| align=center| 4-0
| Кит Дейс
| Сдача (гильотина)
| British Vale Tudo
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:46
| Англия
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Камал Локк
| Сдача (замок голени)
| British Grand Prix '99
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:55
| Англия
| Выиграл 1999 British Grand Prix.
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Скотти Смит
| TKO
| British Grand Prix '99
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:09
| Англия
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Тони Бейли
| Сдача (гильотина)
| British Grand Prix '99
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:32
| Англия
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Англии